Мещера — фіно-угорське плем'я.
 Мещера — субетнос росіян.
 Мещера або Мещерська низовина — місцевість у центральній Росії.
 «Мещера» — національний парк у Владимирській області Росії.

Топонім 

Мещера () — назва деяких населених пунктів у Росії:
 Мещера — село в Собінському районі Владимирської області.
 Мещера — село в Собінському районі Владимирської області.
 Мещера — село в Павловському районі Нижньогородської області.

Див. також 
 Мещерський національний парк